Capgras ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Capgras (1873–1964), französischer Abgeordneter
 Joseph Capgras (1873–1950), französischer Psychiater

Siehe auch:

 Capgras-Syndrom
 Andrée Marty-Capgras